Die CIMB Malaysian Open Squash Championships 2010 fanden vom 19. bis 24. Juli 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie Gold 50. Die Preisgelder betrugen jeweils insgesamt 52.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger waren Amr Shabana und Nicol David. Bei den Herren trat Shabana nicht erneut an. Mohd Azlan Iskandar besiegte im Endspiel Tarek Momen mit 11:5, 11:6 und 11:8. Bei den Damen setzte sich erneut Nicol David durch, dieses Mal gegen Jenny Duncalf mit 11:6, 6:11, 11:7, 10:12 und 11:5. Für Iskandar war es nach 2004 und 2007 der dritte Titelgewinn bei diesem Turnier, für Nicol der sechste, davon alle in Folge.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Low Wee Wern jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
WSA World Tour 2009/10
2010